Het ATP-toernooi van Casablanca 1990 (met de officiële naam Grand Prix Hassan II) werd gespeeld van 5 tot en met 11 maart 1990. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen  in de Marokkaanse stad Casablanca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca